Brissac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brissac, Hérault, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Brissac-Quincé, kommun i departementet Maine-et-Loire,